FGR peut désigner :
 Fiscalía general de la República (en français, Ministère public général de la République), un des organismes autonomes fédéraux du Mexique ;
 Forest Green Rovers Football Club, un club de football anglais basé à Nailsworth.